Åsarna är skär i Åland (Finland). De ligger i den södra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Åsarna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Åsarna. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordost om Åsarna.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav